Edward Waring – matematico inglese
 George Waring – calciatore inglese
 Marilyn Waring – attivista, politica, scrittrice, economista, femminista e accademica neozelandese
 Tom Waring – calciatore inglese